Стефа́н Шарбонньє́ (), відомий також як Шарб (, 21 серпня 1967, Конфлан-Сент-Онорин — 7 січня 2015, Париж) — французький художник-карикатурист та журналіст. Загинув у результаті нападу на редакцію тижневика «Charlie Hebdo».

Твори 

 Je suis très tolérant, MC Productions / Charb, 1996
 Maurice et Patapon, tomes I (2005) II (2006), III (2007), IV (2009) éditions Hoebeke
 Attention ça tache, Casterman, 2004 
 Charb n’aime pas les gens : chroniques politiques, 1996–2002, Agone, 2002
 Mozart qu’on assassine, Albin Michel, 2006 (у співавторстві)
 J’aime pas les fumeurs , Hoëbeke, 2007
 разом з Patrick Pelloux: J’aime pas la retraite , 2008
 C’est la Faute à la société, éditions 12 bis, 2008
 Dico Sarko, éditions 12 bis, 2008
 Le Petit Livre rouge de Sarko, éditions 12 bis, 2009
 разом з Antonio Fischetti: Eternuer dans le chou-fleur et autres métaphores sexuelles à travers le monde , éditions Les Échappés, 2009
 разом з Daniel Bensaïd: Marx, mode d’emploi, éditions La Découverte, 2009
 разом з Catherine Meurisse, Riss und Luz: Le Cahier de vacances de Charlie Hebdo, éditions Les Échappés, 2009
 Les Fatwas de Charb, éditions Les Échappés, 2009
 C’est pas là qu’on fait caca! Maurice et Patapon pour enfants, éditions Les Échappés, 2010
 Les dictons du jour, agenda 2011, éditions Les Échappés, 2010
 Sarko, le kit de survie, éditions 12 bis, 2010
 Marcel Keuf, le flic, éditions Les Échappés, 2011
 La salle des profs, éditions 12 bis, 2012
 Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes, éditions Les Échappés, Lettre A, 2015 (посмертно)

Примітки

Посилання 
 Stéphane Charbonnier: Cartoonist and editor of Charlie Hebdo whose encapsulated the magazine's confrontational brand of satire 
 
 

Французькі журналісти
Французькі художники
Французькі автори коміксів
Французькі атеїсти
Стрілянина в редакції газети Charlie Hebdo